Magnolia bezeichnet:
 lateinisch die Magnolien, eine Pflanzengattung mit großen Blüten
 Magnolia (CMS), ein Content-Management-System
 Magnolia (Film), Film aus dem Jahr 1999
 (1060) Magnolia, Asteroid
 Magnolia (Album), Album von Chakuza aus dem Jahr 2013
 eine Jazzsängerin, vgl. Anne Hartkamp
 Magnolia Petroleum Company, ehemaliges US-amerikanisches Mineralölunternehmen

Magnolia heißen die Orte in den USA:
 Elwood-Magnolia
 Magnolia (Alabama)
 Magnolia (Arkansas)
 Magnolia (Colorado)
 Magnolia (Delaware)
 Magnolia (Illinois)
 Magnolia (Iowa)
 Magnolia (Louisiana)
 Magnolia (Massachusetts), ein Ortsteil von Gloucester
 Magnolia (Minnesota)
 Magnolia (Mississippi)
 Magnolia (New Jersey)
 Magnolia (North Carolina)
 Magnolia (North Dakota), im Cass County
 Magnolia (Ohio)
 Magnolia (Texas)
 Magnolia (West Virginia)
 Magnolia (Wisconsin), im Rock County
 Magnolia (Town, Rock County), Town(ship) in Wisconsin

Magnolia ist der Familienname folgender Personen:
 Lorenzo Magnolia, italienischer Schauspieler und Regieassistent

Siehe auch:

 Magnolia Grove